Komtur bezeichnet:

 Komtur (Amt), Verwalter einer Ritterordensniederlassung
 Komtur (Ordenskunde), mittlere Stufe eines Verdienstordens
 die Figur der Komtur in Mozarts Oper Don Giovanni

Siehe auch: